

Geografia 
 Lago Alberto – lago dell'Africa

Onomastica 
 Alberto – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Alberto (...-1083) – vescovo di Novara
 Alberto (...-1237) – vescovo di Anagni
 Alberto d'Asburgo-Teschen (1817-1895) – arciduca d'Austria
 Alberto d'Austria (1559-1621) – cardinale, governatore dei Paesi Bassi spagnoli e principe sovrano delle Fiandre meridionali
 Alberto I del Belgio (1875-1934) – re del Belgio
 Alberto II del Belgio (1934) – re del Belgio
 Alberto I d'Asburgo (1255-1308) – imperatore del Sacro Romano Impero dal 1298 al 1308
 Alberto II d'Asburgo (1397-1439) – imperatore del Sacro Romano Impero dal 1438 al 1439
 Alberto III d'Asburgo (1348-1395) – figlio di Alberto II lo Sciancato, duca d'Austria dal 1365
 Alberto I di Baviera (1336-1404) – duca di Baviera-Straubing, conte d'Olanda, Hainaut e Zelanda
 Alberto II di Baviera-Straubing (1368-1397) – coreggente feudale del padre, Alberto I di Baviera, nelle contee d'Olanda, Hainaut e Zelanda
 Alberto III di Baviera (1401-1460) – duca di Baviera dal 1438
 Alberto I di Brandeburgo (1100-1170) – fondatore della marca del Brandeburgo nonché primo margravio
 Alberto II di Brandeburgo (1171-1220) – margravio di Brandeburgo dal 1205
 Alberto III di Brandeburgo (1414-1486) – principe elettore di Brandeburgo, regnò sul Principato di Ansbach
 Alberto II di Brandeburgo-Ansbach (1620-1667) – margravio di Brandeburgo-Ansbach dal 1634
 Alberto I di Monaco (1848-1922) – principe di Monaco dal 1889
 Alberto I di Prussia (1490-1568) – Gran Maestro dell'Ordine Teutonico e duca di Prussia
 Alberto I di Sassonia (1175-1260) – duca di Sassonia
 Alberto II di Sassonia (1250-1298) – duca di Sassonia dal 1260 al 1296 e poi duca di Sassonia-Wittenberg dal 1296
 Alberto III di Sassonia (1443-1500) – duca di Sassonia e governatore della Frisia
 Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha (1819-1861) – marito della regina Vittoria
 Alberto III di Sassonia-Wittenberg (1375-1422) – duca di Sassonia-Wittenberg dal 1419
 Alberto III Pio di Savoia (1475-1531) – diplomatico e signore di Carpi nei primi anni del XVI secolo
 Alberto I della Scala (...-1301) – condottiero e signore di Verona dal 1277
 Alberto II della Scala (1306-1352) – condottiero e signore di Verona dal 1329
 Alberto II lo Sciancato (1298-1358) – duca d'Austria e di Carinzia
 Alberto III il Ricco (...-1199) – conte di Asburgo e langravio dell'Alta Alsazia
 Alberto III di Tirolo (1180-1253) – ultimo conte di Tirolo (della casata omonima) e avvocato delle diocesi di Bressanone e Trento

Personaggi 
 Lupo Alberto – personaggio di fumetti e di cartoni animati

Pagine correlate 
 Albert
 Alberta (disambigua)